Валяєв Микола Дмитрович — Герой Радянського Союзу
 Валяєв Микола Олександрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Валяєв Сергій Валентинович — український футболіст, півзахисник харківського «Металіста»

Російські прізвища